de naam van een plaats in de gemeente Groningen, zie: Meerstad (Groningen)
een fictieve plaats uit een van de boeken van Tolkien, zie: Meerstad (Tolkien)

Met andere spelling:
Bert Meerstadt - o.a. voormalig directeur van de Nederlandse Spoorwegen